Kalte Wut steht für:
 Kalte Wut (1960), französischer Film von André Haguet und Jean-Paul Sassy
 Kalte Wut (1982), US-amerikanischer Film von James Fargo
 Tatort: Kalte Wut, deutscher Fernsehfilm von Thorsten Näter (2001)